Ульрих Ламсфусс (, род. 1971 в Бонне, живёт и работает в Берлине, Германия) - современный немецкий живописец.

Образование 
 1991 - 1992 Hogeskool for Beeldenden Kunsten, Роттердам
 1992 - 1993 Kunstakademie Düsseldorf
 1993 - 1999 Hochschule der Künste Berlin

Творчество 
Ульрих Ламсфусс относится к поколению художников, которые стилистически колеблются между постимпрессионизмом, постэкспрессионизмом и фотореализмом. Что объедидняет их ещё больше, так это активное использование образов средств массовой информации и их трансформация в нарисованную реальность. Картины Ламсфусса воспроизводят образы из разных источников: из журналов о моде и путешествиях, фильмов, истории искусства. Он тщательно копирует каждое изображение при помощи карандашной сетки, квадрат за квадратом, двигаясь от верхнего левого угла изображения к правому нижнему.  Воссозданные в масле на протяжении нескольких долгих недель, они в этом отношении противоположны первоисточникам, на которых основаны - мгновенным снимкам, сделанным в доли секунды. «Mutter und Kind» основана на репортажной фотографии, снятой в сомалийском госпитале во время гражданской войны известным фотографом Chris Steele-Perkins агентства Magnum. «Stefan Jellheden» воспроизводит рекламу, созданную датским фотографом для Louis Vuitton, которая в свою очередь основана на знаменитой новостной фотографии горящего вьетнамского монаха (1963). Первая фотография – момент скорби и страдания из реальной жизни, вторая – предназначенная для общества массового потребления, постановочная. Как представление современного мира, они, однако, равноценны для художника.

Персональные выставки 
 2008 Spielen & Wachsen, Galerie Max Hetzler, Zimmerstrasse, Berlin
 2007 Galerie Daniel Templon, Paris
 2005 petsounds, westcoast, Daniel Hug Gallery, Los Angeles, CA
 2005 petsounds, eastcoast, Lombard Freid Fine Arts, New York, NY
 2004 Galerie Max Hetzler, Berlin, Germany
 2003 Galerie Daniel Templon, Paris, France
 2003 The Raw and The Cooked, Lombard Freid Fine Arts, New York, NY
 2002 Max Hetzler, Berlin 
 2000 Max Hetzler, Berlin

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте Saatchi Gallery
 Работы и информация о художнике на ArtNet
 Работы художника и информация на сайте галереи Mesler&Hug
 Информация о художнике на ArtFacts.net

Родившиеся в 1971 году
Художники Германии XX века
Художники Германии XXI века
Художники-портретисты Германии
Современные художники Германии
Сюрреалисты